Уилсон, Чарлз Эрвин (1890—1961) — американский инженер, бизнесмен и государственный деятель, министр обороны США (1953—1957).
 Уилсон, Чарльз Несбитт (1933—2010) — морской офицер, конгрессмен США.
 Вильсон, Чарлз Томсон Рис (1869—1959) — шотландский физик, лауреат Нобелевской премии (1927).